Hugh Fortescue kan syfta på:

* Hugh Fortescue (1665–1719), brittisk politiker
 Hugh Fortescue, 1:e earl Clinton (1696–1751), brittisk peer
 Hugh Fortescue, 1:e earl Fortescue (1753–1841), brittisk peer
 Hugh Fortescue, 2:e earl Fortescue (1783–1861), brittisk peer  och politiker
 Hugh Fortescue, 3:e earl Fortescue (1818–1905), brittisk peer och politiker
 Hugh Fortescue, 4:e earl Fortescue (1854–1932), brittisk peer och politiker
 Hugh Fortescue, 5:e earl Fortescue (1888–1958),  brittisk peer och politiker